A Little Child Shall Lead Them – cortometraggio del 1913 diretto da Lem B. Parker
A Little Child Shall Lead Them – cortometraggio del 1913 diretto da Alexander Butler
A Little Child Shall Lead Them – cortometraggio del 1914 diretto da Ethyle Batley
A Little Child Shall Lead Them – film del 1919 diretto da Bertram Phillips